Die Sibiu Open 2020 waren ein Tennisturnier, das vom 21. bis 26. September 2020 in Sibiu stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2020 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 115 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 110 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 96 kB)

ATP Challenger Tour 2020
Tennisturnier in Hermannstadt